South Padre Island (miasto)
 South Padre Island (wyspa)